Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Kuliczenko – ukraiński samorządowiec
 Leonid Kuliczenko – radziecki polityk